Het seizoen 2020/21 van RKC Waalwijk is het 37ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Noord-Brabant. De club komt uit in de Eredivisie en neemt deel aan het toernooi om de KNVB Beker. In de competitie werd handhaving als doelstelling uitgesproken. In de beker werd de club in de eerste ronde uitgeschakeld door SC Cambuur na strafschoppen.

Selectie 2020/21

Voorbereiding

Eredivisie

Wedstrijden

De wedstrijd in speelronde 4 RKC-Pec Zwolle zou oorspronkelijk op 3 oktober 2020 gespeeld worden, maar werd uitgesteld vanwege een aantal vastgestelde coronabesmettingen bij RKC Waalwijk

KNVB-beker 

Nederlandse voetbalclub 2020/21
2020